Серге́й Верши́нин: 
 Вершинин, Сергей Васильевич (род. 1954) — российский дипломат.
 Вершинин, Сергей Евгеньевич (род. 1972) — российский актёр.
 Вершинин, Сергей Яковлевич (1896—1970) — генерал-майор, начальник пожарной охраны НКВД СССР.